Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1913 года прошёл 1—2 марта в Хельсингфорсе (Великое княжество Финляндское, Российская империя). В нём приняли участие 15 спортсменов из 3 стран.

Результаты 

 NS — не вышел на дистанцию

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в России в 1913 году
Спорт в Финляндии в 1913 году
Март 1913 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Российской империи
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)